Роля:
 Роля — село на Украине, в Шаргородском районе Винницкой области.
 Роля — польский дворянский герб.

 Роля-Жимерский, Михал (1890—1989) — польский военачальник.

См. также 
 Рола